Challenger (pel·lícula), telefilm estatunidenc dirigit per Glenn Jordan estrenat el 1990 
 Challenger 2, tanc britànic en servei amb els exèrcits del Regne Unit i Oman 
 Expedició Challenger, expedició científica que va aportar multitud de descobriments 
 HMS Challenger
 Fossa Challenger, punt més profund de la Terra mesurat als oceans prop del grup d'illes Mariannes 
 Transbordador espacial Challenger, transbordador de l'agència espacial dels Estats Units (NASA)
 ATP Challenger Tour, circuit de tennis masculí.